Флаг муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4224.

Описание 
«Флаг муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в синем, белом, жёлтом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле с зелёной землёй поверх всего опрокинутое узкое серебряное остриё, поддерживаемое по сторонам двумя золотыми леопардовыми львами, правый из которых держит в зубах зелёную масличную ветвь, а левый — зелёную лавровую ветвь».

Символика 
История муниципального образования Заклинское сельское поселение связано с именем пионера цветной фотографии в России, единственного на рубеже XIX—XX веков специалиста в этой области С. М. Прокудина-Горского.

Белое опрокинутое узкое остриё — знак белого луча света — символ фотографии. Также этот символ напоминает клин, что олицетворяет название поселения — Заклинское.

Два золотых восстающих (то есть стоящих на задних лапах) и обернувшихся прямо леопардовых льва — символизируют храбрость, мужество, неустрашимость, силу, великодушие. С одной стороны они напоминают о дореволюционной истории — владельце имения Сырец — Сергее Сергеевиче Шереметьеве. В Заклинье ныне располагается сельскохозяйственное предприятие ООО «Шереметьево».

Львы также символизируют силу, храбрость и неустрашимость защитников лужской земли в годы Великой Отечественной войны. В июле—августе 1941 года на всей территории Лужского района проходил Лужский оборонительный рубеж.

Лавровая ветвь в зубах у одного из львов символизирует славу — ведь история поселения хранит имена бывавших здесь многих людей, обогативших отечественную культуру — Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, И. А. Бунина, А. А. Блока.

Масличная ветвь в зубах у другого льва — традиционная аллегория мира — символизирует, что территория Заклинского сельского поселения традиционно дачная местность, зона рекреации (отдыха).

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Цвет воды озёр и реки Луги.

Зелёный цвет — символ радости жизни возрождения природы и плодородия. Символ сельскохозяйственных и лесных угодий.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением оливковой ветви